Лист Мёбиуса:

 Лента Мёбиуса — топологический объект.
 «Лист Мёбиуса» — научно-фантастический рассказ Армина Дейча.
 «Лист Мёбиуса» — короткометражный художественный телевизионный фильм.
 Лента Мёбиуса (Википедия) — укоренение ложных или непроверенных сведений, опубликованных в Википедии.